Каза́нский вокза́л:
 Казанский вокзал — вокзал в Москве.
 Казанский вокзал — изначальное название закрытого Ромодановского вокзала в Нижнем Новгороде.